La Coupe arabe de football des moins de 20 ans 2021 () est la cinquième édition de la Coupe arabe de football des moins de 20 ans. La compétition se déroule en Égypte du  au . La compétition est composée de douze sélections membres de l'UAFA, ainsi que quatre équipes supplémentaires invitées. Le tenant du titre de cette édition est le Sénégal.

Les joueurs nés le ou après le  sont éligibles pour participer à la compétition.

L'Arabie saoudite bat en finale l'Algérie deux buts à un et remporte son premier titre de son histoire.

Équipes 
 
 
 
 
  (Pays hôte)
 
 
 
 
 
 
 
  (invité)
  (invité) (Tenant du titre)  (invité)  (invité)''

Tirage au sort 
Le tirage a été effectué le . Les 16 équipes sont réparties en quatre groupes de quatre. Le calendrier des matchs a été dévoilé le .

Lieux et stades

Phase de groupes

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Phase finale 
Pendant la phase finale, des séances de tirs au but seront directement organisées pour départager deux équipes à égalité au bout du temps réglementaire (il n'y a pas de prolongations).

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale devait initialement se jouer au stade international du Caire à 19h00. L'UAFA a décidé de jouer le match à 16h00 au stade du 30 Juin, également au Caire.

Classement des buteurs











1 but

1 but contre son camp

Notes et Références

Liens externes 

Coupe arabe de football des moins de 20 ans